Mitterham ist der Ortsname von

 Mitterham (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mitterham (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Mittelham